Morley může být:

Příjmení osob 
 Angela Morley (1924–2009) – anglická skladatelka a dirigentka
 Edward Morley (1838–1923) – americký vědec-fyzik
 Henry Morley (1822–1894) – britský spisovatel
 Christopher Morley (1890–1957) – americký spisovatel
 John Morley (1838–1923), britský politik
 John David Morley (* 1948) – anglický spisovatel
 Michael Darwin Morley – americký matematik
 Richard Morley (1908–1992) – britský herec
 Thomas Morley (1557 nebo 1558–1602) – anglický skladatel

Lidská sídla 
Spojené království – Anglie
 Morley (Durham)
 Morley (Derbyshire)
 Morley (Západní Yorkshire)
 Morley (Saint Botolph), Norfolk
 Morley (Saint Peter), Norfolk

Spojené státy americké
 Morley (Iowa)
 Morley (Michigan)
 Morley (Missouri)
 Morley (New York)

ostatní
 Morley (Západní Austrálie), Západní Austrálie
 Morley (Alberta), Kanada
 Morley (Meuse), francouzský département, Francie

Rozcestníky - příjmení